Тониньо:

 Тониньо Баияно (1948—1999) — бразильский футболист, защитник.
 Тониньо Серезо (род. 1955) — бразильский футболист, полузащитник, затем тренер. Игрок сборной Бразилии.